Сент-Аджуторі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Пуатьє, 28 км на північний схід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 190 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 429,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Аджуторі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аджуторі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта